est un mot anglais signifiant « merci ». Il peut faire référence à :

 , sitcom américaine diffusée du  au  sur  ;
 , comédie américaine de  sorti le  ;
 Thanks!, chanson de GAM présente sur l'album 1st GAM ~Amai Yūwaku~ sorti le .

Notes et références

Voir aussi